Cedar Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Springs (Alabama)
 Cedar Springs (Arizona)
 Cedar Springs (Georgia)
 Cedar Springs (Kalifornien)
 Cedar Springs (Kentucky)
 Cedar Springs (Michigan)
 Cedar Springs (Missouri)
 Cedar Springs (New Jersey)
 Cedar Springs (Ohio)
 Cedar Springs (Pennsylvania)
 Cedar Springs (South Carolina)
 Cedar Springs (Tennessee)
 Cedar Springs (Texas)
 Cedar Springs (Virginia)